Fuencaliente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuencaliente de la Palma (ort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Fuencaliente (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Fuencaliente (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar